Le  de la République du Congo est l'un des ministres du gouvernement de la République du Congo.

Depuis le , les ministres d'État sont par ordre protocolaire Isidore Mvouba, Aimé Emmanuel Yoka, Rodolphe Adada, Florent Ntsiba et Gilbert Ondongo au sein du gouvernement Denis Sassou-Nguesso.

Article connexe 

 Liste des ministres congolais d'État (République du Congo)

Référence